El Venado es una población del municipio Baralt en el estado Zulia en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, Venezuela.

Ubicación  

El Venado se encuentra en la Parroquia Manuel Guanipa Matos de la que es capital, entre las poblaciones de Sabana De Machango (Municipio Valmore Rodríguez), y Misoa, en la vía entre los estados Zulia y Lara.

Geografía

El Venado se encuentra a los pies de la serranía de Ziruma, en la fértil sabana entre los ríos Machango y Misoa, cuenta con un clima cálido, fresco y húmedo de entre 26 °C y 32 °C, llegando alcanzar los 40 °C en estaciones soleadas como el verano.

Zona residencial 

El Venado es una zona agrícola en la serranía de Ziruma, también es un importante nodo de comunicaciones terrestres entre los estados Lara, Zulia y Trujillo, conectando poblaciones como Carora, Mene Grande, Agua Viva, Valera, Bachaquero y Lagunillas.El Venado es también una parada usual de las rutas de camiones y autobuses cuando recorren Venezuela. El Venado es conocido por sus quesos, producto de la ganadería regional.

Vialidad y transporte 

La carretera Lara – Zulia es la vía principal de El Venado, última parada antes de entrar al estado Lara o la primera al llegar al estado Zulia. El límite entre ambos estados está en la población de Sicare, estado Zulia, luego de las poblaciones de Misoa y las Delicias, sin embargo el municipio Torres del estado Lara reclama estas 3 poblaciones luego de El Venado como suyas.

Otra carretera importante es la carretera El Venado – Agua Viva que conecta los estados Zulia y Trujillo y también Lara indirectamente.

El Venado cuenta con una terminal de pasajeros improvisada en un estado deplorable, que no satisface las necesidades de transporte de los habitantes del sector, aun en vista de la evidente necesidad de una terminal de transporte decente que brinde confort a sus usuarios y un lugar de trabajo no solo para las cooperativas de transporte sino para lo habitantes del sector no solo por el potencial turístico de la zona   de  debido a la gran afluencia de pasajeros que se traslada al sector para poder viajar al interior del país, sino también el poder acceder la oportunidad de trasladarse de manera cotidiana fácil y cómoda a  núcleos urbanos más desarrollados(Maracaibo, Valera pudiendo alcanzar mejores oportunidades de trabajo y  estudio.

Enlaces externos 
 Alcaldías

El Venado